CAE:

 Computer-aided engineering
 Certificate in Advanced English